Theodorus Schrevelius (1572-1649), humanist en rector van de Latijnse scholen in Haarlem en Leiden
 Cornelius Schrevelius, 1608-1661, klassiek filoloog en rector van de Latijnse school in Leiden, zoon van Theodorus Schrevelius
 Theodorus Schrevelius (1643-1704), burgemeester van Leiden, zoon van Cornelius Schrevelius
 Cornelius Pieter Schrevelius, 1682-1716, dominee en schrijver
 Theodorus Schrevelius (1719-1785), burgemeester van Leiden